Koprivno est un toponyme qui peut désigner :
Koprivno, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Milići et dans la République serbe de Bosnie ;
Koprivno, un village de Croatie situé dans la municipalité de Dugopolje, comitat de Split-Dalmatie.